Breitbrunn este numele următoarelor localități:
 în Germania:
 comuna Breitbrunn am Chiemsee, districtul Rosenheim, landul Bavaria
 Breitbrunn (Unterfranken), o comună din districtul Haßberge, landul Bavaria
 localitatea Breitbrunn, parte a comunei Edling, Bavaria
 o suburbie a orașului Erding din Bavaria
 localitatea Breitbrunn am Ammersee, parte a comunei Herrsching am Ammersee, districtul Starnberg, Bavaria
 în Austria:
 o localitate parte a comunei Hörsching din landul Austria Superioară 
 o localitate parte a comunei Berndorf bei Salzburg din landul Salzburg